Charles Abbot kan syfta på bland andra:

* Charles Abbot, 1:e baron Colchester (1757–1829), brittisk statsman
 Charles Abbot, 2:e baron Colchester (1798–1867), brittisk politiker
 Charles Greeley Abbot (1872–1973), amerikansk astrofysiker och astronom
 Charles Abbot (1761–1817), brittisk botanist och entomolog
 Charles S. Abbot (född 1945), amerikansk amiral

Se även 

 Charles Abbott